Az Allsvenskan 2005-ös szezonja volt a bajnokság nyolcvanegyedik kiírása. A szezon 2005. április 9-én kezdődött és október 23-án ért véget. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF lett. Ez volt a klub hetedik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag